Serie B i fotboll 1978/1979 innebar att Udinese, Cagliari, och Pescara gick till Serie A.

Slutställning

Uppflyttningskval 

Pescara uppflyttade till Serie A.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1978 i Italien
1979 i Italien
Fotbollssäsongen 1978/1979
1978/1979